Kismet (Kansas), een plaats (city) in de Amerikaanse staat Kansas
Kismet (1944), een film uit 1944
Kismet (musical), een musical uit 1953
Kismet (1955), een film uit 1955 gebaseerd op deze musical
Kismet (1967), een televisiefilm uit 1967
VV Kismet, een Nederlandse amateurvoetbalclub uit Utrecht (stad)
Kismet (hindoeïsme), onderdeel van het Hindoeïsme waarin oorzaak en gevolg causaal worden uitgelegd
Kismet (islam), onderdeel van de Islamitische leer; het onvermijdelijke van bepaalde gebeurtenissen
Kismet (leveleditor), een onderdeel van UnrealEd, de leveleditor voor de Unreal Engine
Kismet (software), een softwarepakket dat wordt gebruikt voor de beveiliging van draadloze netwerken
Kismet (boek), een thriller van auteur Stefaan Van Laere
Kismet (Marvel), een personage uit de strips van Marvel Comics